

Geografia
 Baruffi – frazione del comune di Impruneta in Italia

Persone
 Adolfo Baruffi (1926-2013) – regista italiano
 Dario Baruffi (1938) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Davide Baruffi (1974) – politico italiano
 Ferruccio Baruffi (1899-1958) – pittore italiano
 Giuseppe Francesco Baruffi (1801-1875) – presbitero, scrittore e naturalista italiano
 Luigi Baruffi (1943) – politico italiano